Balut, kockajáték
Balut, Fülöp-szigeteki étel
Balut, Fülöp-szigetekhez tartozó vulkanikus sziget